Battaglia di Seminara (1495)
Battaglia di Seminara (1502)
Battaglia di Seminara (1503)